Grubbström ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Grubbström (* 1986), schwedische Handballspielerin 
 Folke Grubbström (* 1931), schwedischer Schriftsteller 
 Karl Grubbström (1871–1926), schwedischer Landvermesser und Politiker